Эдму́ндо Суа́рес Траба́нко (; 22 января 1916, Баракальдо, Бискайя — 14 декабря 1978, Валенсия, Валенсия), более известный как Му́ндо () — испанский футболист и футбольный тренер.

Эдмундо Суарес считается одним из величайших футболистов в истории клуба «Валенсия» и всего испанского футбола. Двукратный обладатель Трофея Пичичи, легендарный Мундо входит в десятку лучших голеадоров чемпионата Испании за всю его историю.

Клубная карьера 
Эдмундо Суарес начинал карьеру футболиста в различных любительских командах родной Страны Басков, вскоре обратив на себя внимание сильнейшей баскской команды — «Атлетика», но дебюту молодого форварда в основном составе помешала начавшаяся гражданская война. Проведя некоторое время в армейской команде «Возвращение Востока» (), собранной на территории, контролируемой франкистами, из футболистов, призванных на военную службу, в 1939 году Суарес был приглашён в «Валенсию», в составе которой провёл 11 сезонов.

40-е годы стали временем расцвета «Валенсии»: команда на равных конкурировала с тогдашними лидерами испанского футбола: «Барселоной», мадридским «Атлетико» и «Севильей». «Летучие мыши» трижды (в 1942, 1944 и 1947 годах) становились чемпионами Испании (дважды — 1948, 1949 — команда стала второй, один раз — 1941 — третьей) и 2 раза выиграли Кубок Генералиссимуса — в 1941 и 1949 годах (ещё трижды — в 1944, 1945 и 1946 годах — дойдя до финала). Лицом клуба, лидером его нападения стал Эдмундо Суарес: габаритный, физически мощный форвард, заслуживший прозвище Мундо («мир» по-испански), 8 сезонов подряд (с 1939/40 по 1946/47) становился лучшим бомбардиром команды (результат, непревзойдённый до сих пор), дважды — в 1942 (27 голов) и 1944 (28 голов) годах — став лауреатом Трофея Пичичи.

В 1950 году Эдмундо Суарес покинул «Валенсию». Отыграв ещё один сезон в команде «Алькояно», Мундо повесил бутсы на гвоздь.

Карьера в сборной 
Эдмундо Суарес сыграл за национальную команду 3 матча (в 1941—1942 годах), забил три мяча.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру Эдмундо Суарес начал в 1958 году, возглавив хихонский «Спортинг». В 1964 году Мундо стал главным тренером «Валенсии», сменив по ходу сезона на этом посту другого известного в прошлом футболиста клуба — Бернардино Пасьегито Переса. Под руководством Суареса «Валенсия» дошла до финала Кубка ярмарок, где проиграла «Сарагосе». В 1965 году Эдмундо Суарес уступил пост главного тренера «Валенсии» Сабино Баринаге, но через некоторое время руководство клуба, недовольное неудачным выступлением команды в первенстве, вновь пригласило Мундо на должность тренера. В 1967 году «Валенсия» под руководством Эдмундо Суареса завоевала Кубок Испании, но это был первый и последний трофей, завоёванный Мундо в качестве тренера: уже в 1968 году он был уволен со своего поста за низкие спортивные результаты команды.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Испании (3): 1942, 1944, 1947
 Обладатель Кубка Испании (2): 1941, 1949
 Лучший бомбардир чемпионата Испании (2): 1942, 1944
 Лучший бомбардир в истории «Валенсии»: 259 голов

В качестве тренера 
 Обладатель Кубка Испании: 1967

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль
 Статистика матчей, сыгранных за «Валенсию»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Алькояно»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Лерида»
Тренеры ФК «Культураль Леонеса»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Херес»
Тренеры ФК «Баракальдо»
Тренеры ФК «Валенсия Месталья»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Реал Мурсия»
Тренеры ФК «Леванте»
Обладатели трофея Пичичи